Spojení písmen T a P může mít různé významy:

TP 
 těžké postižení (těžce postižený), kategorie průkazu mimořádných výhod
 technické podmínky
 Technické podmínky Ministerstva dopravy
 technologický postup – předepsaný způsob realizace (např. ve stavebnictví)
 třída přesnosti měřicího přístroje, uvádí povolenou odchylku v procentech
 turistický pochod – organizovaný pochod na vzdálenost kratší než 50 m
 okres Teplice, bývalá SPZ
 TP – bývalý kód ISO 3166-2 pro Východní Timor
 AL-TP – kód ISO 3166-2 pro okres Tropojë
 IATA kód dopravce TAP Portugal

t.p. 
 italská hudební zkratka pro tempo primo – původní tempo
 ruská zkratka pro tomu podobnoje – tak podobně
 slovenská zkratka pro tak podobno – tak podobně

Tp. 
 hudební označení pro tympány

.tp 
 .tp – původní internetová doména nejvyššího řádu pro Východní Timor

Související články 
 týpí neboli tee-pee

Externí odkazy